Carlo Carafa (1517-1561) – cardinale della Chiesa cattolica
Carlo Carafa (1561-1633) – presbitero italiano
Carlo Carafa (1584-1644) – vescovo di Aversa e nunzio in Vienna
Carlo Carafa della Spina (1611-1680) – cardinale della Chiesa cattolica